

Населені пункти та їхні частини
 Пшедмосьце — село в гміні Ґлоґув Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пшедмосьце — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пшедмосьце — колонія в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки